Funadhoo (Baa-atol), een eiland van het Baa-atol, Maldiven
 Funadhoo (Kaafu-atol), een eiland van het Kaafu-atol, Maldiven
 Funadhoo (Shaviyani-atol), een eiland van het Shaviyani-atol, Maldiven